

Cinema 
Perduta – film del 1990 diretto da Andrea Marfori

Letteratura 
Perduta (Lost) – romanzo di Michael Robotham del 2005
Perduta (Änglavakter) – romanzo di Kristina Ohlsson del 2011